Siret (rivier), een rivier in Oost-Europa, stromend door Oekraïne en Roemenië
 Siret (stad), een stad in het Roemeense district Suceava
 Adolphe Siret, Belgisch historicus en schrijver(1818-1888)
 Louis Siret, (1860–1934), Belgisch-Spaanse archeoloog